Thomas de Banyuls peut désigner

 Thomas  de Banyuls de Montferrer (1556-1627), à l'origine des Nyerros, qui fut notamment gouverneur de Huesca en Aragon.
 Thomas II de Banyuls de Montferrer (1619-1659), petit-fils du précédent, qui fut notamment gouverneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne puis de la province des Abruzzes.

Famille de Banyuls